Записки врача (Дюма)
 Записки врача (Вересаев)
 Записки юного врача
 Записки юного врача (телесериал)